Geógraphika címen két ókori munka ismert.

 Geógraphika; Eratoszthenész Pentatlosz három könyvből álló földrajzi munkája
 Geógraphika hüpomnémata; Sztrabón 17 könyvből álló földrajzi munkája